Wianki – święto w najkrótszą noc w roku
 Wianki – impreza w Krakowie
 Wianki – impreza w Warszawie

Zobacz też 

 Wianek – nakrycie głowy